Хуан III од Наваре (Гаскоња, 1477 - Monein, 17. јун 1516) био је краљ Наваре. Био је син Alain I of Albret и Françoise of Châtillon.

Породично стабло 

Умрли 1516.
Владари Наваре
Династија Албре